Марго́ Би́нгем () — американская актриса и певица.

Бингем родилась и выросла в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и окончила Филадельфийскую школу творческих и театральных искусств. В 2010 году она переехала в Нью-Йорк, где начала выступать на театральной сцене и работать певицей в кафе. В следующем году она появилась в возрождении бродвейского мюзикла «Богема». В 2013 году Бингем получила второстепенную роль джазовой певицы 1920-х годов в сериале HBO «Подпольная империя», которая принесла ей похвалу от критиков. В 2014 году у неё была второстепенная роль в недолго просуществовавшем сериале El Rey Network «Матадор».

В 2015 году Бингем получила одну из трёх ведущих ролей в сериале ABC «Семья», созданном Дженной Бэнс. Следом она получила основную женскую роль в кинофильме «Парикмахерская 3»

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США